Kirchle ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kirchl (Karwendel), auch Kirchle, Gipfel im Karwendel, Landkreis Mittenwald, Bayern
 Kirchle (Vorarlberg), Naturdenkmal bei Dornbirn, Vorarlberg

Siehe auch:
 Kirchl